Луи-Клод Дуэ д’Арк (; 15 января 1808, Париж — 29 января 1883, там же) — французский , , , сфрагистик.

Биография 
В 1834 году окончил Национальную школу хартий в Париже, где получил диплом палеографа-архивиста. 

Около 40 лет возглавлял историческое отделение Императорского национального архива Франции, издал ряд обширных собраний памятников и документов.

Составил коллекцию слепков печатей, хранящихся в фондах Императорского архива, которая ныне носит его имя. Он также является одним из основателей вместе с Антуаном Ле Ру де Линси и несколькими молодыми историками своего времени Société de l'École des chartes (Общества Национальной школы хартий) и исторического обзора Bibliothèque de l'École des chartes (Библиотеки Национальной школы хартий).

Избранные публикации 
 Comptes de l’Argenterie des rois de France au XIVe siècle, Paris, 1851
 Armorial de France de la fin du quatorzième siècle, 1859.
 La chronique d’Enguerran de Monstrelet : en deux livres, avec pièces justificatives : 1400—1444, 1857—1862.
 Collection de sceaux 1863—1868.
 Devis et marchés passés par la ville de Paris pour l’entrée solennelle de Charles IX en 1571, 1848.
 Comptes de l’argenterie des rois de France au XIVe siècle 1851.
 Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI : publiées par la Société de l’histoire de France, 1863—1864.
 Inventaire de la collection des sceaux des Archives de l’Empire, Paris, 3 vol., 1863—1866.
 Comptes de l’Hôtel des rois de France aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1865
 Inventaire de la bibliothèque du roi Charles VI, fait au Louvre en 1423, par ordre du régent duc de Bedford 1867.
 Des Frais d’enterrement à Paris, au XIVe siècle, par L. Douët d’Arcq 1878.
 Élection contestée d’un abbé de Saint-Pierre de Melun en 1479, 1878.
 Inventaire de Jeanne de Presles, veuve de Raoul de Presles, fondateur du collège de ce nom, 1347, par L. Douët d’Arcq 1878.
 Grâce faite à un prisonnier du Châtelet, à l’occasion de la naissance de Charles V, 9 février 1337, 1879.
 Inventaire des meubles de la reine Jeanne de Boulogne, seconde femme du roi Jean (1360), 1879.
 Inventaire après décès des biens meubles de Me Pierre Cardonnel,… 1438, 1880.
 Inventaire de ce qui se trouvait dans le château de Vincennes et dans celui de Beauté en 1420
 Inventaire de la Bastille de l’an 1428.
 Addition au mémoire signifié, pour Pierre-Paul Fauconnier, bourgeois de Courcelles, seul héritier et neveu germain de Marie Beurville, appelant, contre Marguerite Hurlot, veuve de Me François Chalmaison, gruyer, garde-marteaux de la maîtrise des Eaux-et-forêts de Wassy, tante consanguine de Marie Beurville, intimée, 1749.
 Registres de l’hôtel de ville de Paris pendant la Fronde
 Catal. de la collection des sceaux des Archives de l’Empire и многое другое.

Примечания

Ссылки 
 
 Louis Douët d’Arcq

Выпускники Национальной школы хартий
Палеографы Франции